3 miejscowości w Polsce: 
 Czachów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Jasieniec 
 Czachów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów 
 Czachów – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Cedynia

Zobacz też: Czachowo